Заводянка — название населённых пунктов:

Россия 
 Заводянка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.

Украина 
 Заводянка — село в Белокуракинском районе Луганской области.